«Козьма Захарьич Минин-Сухорук» — пьеса «драматическая хроника в пяти действиях, с эпилогом, в стихах» Александра Островского. Написана в 1861 году. Напечатана в журнале «Современник», № 1, 1862 г. Вторая редакция — в 1866 году.

Задумана пьеса была ещё в 1856 г., после поездки Островского на Волгу, но завершить её он смог только через пять лет. Она, как говорил Островский, ему «стоила многолетних трудов».

Пьеса была закончена 9 декабря 1861 года и была напечатана в Современнике (1862 г., № 1).
19-го февраля 1862 года Александр II наградил Островского бриллиантовым перстнем за эту пьесу.
Такой незначительный подарок Островский воспринял как унизительное, и назвал его «пошлым».
Несмотря на то, что царский подарок был признанием благонадежности пьесы, III отделение нашло её несвоевременной и не допустило к постановке в театрах.

Островский создал вторую редакцию пьесы, которая была разрешена к постановке 12 октября 1866 г. и впервые поставлена в Петербурге, в Александринском театре, 9 декабря 1866 г., в бенефис артиста Марковецкого; в Москве, на сцене Большого театра, — 20 января 1867 г., в бенефис артиста П. М. Садовского.
Вторая редакция впервые опубликована в 1904 году в четвёртом томе Полного собрания сочинений А. Н. Островского, издательство товарищества «Просвещение».

Критика 
В своих исторических хрониках Островский уделяет большое внимание проблемам взаимоотношений народа и царской власти, в трактовке их он во многом перекликается с выводами историков, близко стоявших к революционно-демократическому лагерю. В хронике «Козьма Захарьич Минин-Сухорук» Островскому была совершенно чужда мистическая концепция царской власти, столь характерная, например, для драматических произведений Кукольника. Неприемлемыми для Островского явились и антинародные тенденции кукольниковской драмы. Минин у Островского никогда не скажет о народе так, как он говорит в «Руке всевышнего»: «Пусть не мешается; ума довольно и у бояр».

Демократические взгляды Островского сказываются, в первую очередь, в том, что драматург резко противопоставляет Минина как подлинного патриота продажным и беспринципным боярам, готовым дойти до забвения своих национальных интересов.

Минин у Островского не является и защитником интересов купечества. От купцов его отделяет такая же непроходимая грань, как и от дворянства. У него нет ничего общего с Биркиным и Лыткиным, которые приносят национальные интересы в жертву собственному спокойствию и обогащению. Минин резко обрушивается на этих представителей русского купечества, обличая их классовый эгоизм.

Основную реальную опору и поддержку себе в выполнении своей исторической миссии Минин находит только в народе. Недаром купец Биркин говорит про него: «Он мятежник! с народом шепчет, а властей ругает». Народные массы являются для Минина единственной общественной силой, способной до конца и безоговорочно бороться и отстаивать независимость своей Родины. На вопрос воеводы: «Кому же стоять теперь за Русь, Кузьма Захарьев?» Минин отвечает: «Тем, кто больше терпит», — то есть народу. Вождём, выросшим из народной гущи, впитавшим в себя все народные чаяния и надежды, и осознаёт себя Минин.

Демократические взгляды и настроения Островского, нашедшие отражение в хронике, послужили причиной запрещения её постановки на сцене.

Действующие лица 
 Козьма Захарьич Минин, Сухорук, земский староста Нижнего посада.
 Иван Иванович Биркин, стряпчий, присланный в Нижний Ляпуновым для совету.
 Василий Семёнов, дьяк, старый человек.
 Алексей Михайлович Поспелов, боярский сын.
 Пётр Аксёнов, старик, богатый торговый человек.
 Баим Колзаков, стрелецкий сотник.
 Роман Пахомов, боярский сын,
 Родион Мосеев, посадский, гонцы из Москвы.
 Василий Лыткин (лет пятидесяти), богатый вдовый купец.
 Павел Тёмкин (лет тридцати пяти),
 Семен Губанин (лет двадцати), торговые люди.
 Нефёд, сын Минина.
 Гриша, юродивый мальчик.
 Павлик (писчик), писарь Биркина.
 Марфа Борисовна, богатая вдова.
 Всякие люди нижегородские обоего пола.

Ссылки 
 Текст пьесы

Примечания 

Пьесы Александра Островского
Пьесы 1866 года
Художественные произведения о Смутном времени
Пьесы России